Водное поло на XXV летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны

Результаты

Группа «А»

Группа «B»

за 9-12 места

за 5-8 места

1/2 финала

за 3 место

Финал

Навигация